50 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 10 grudnia, a finał 11 grudnia.

Mistrzem świata został reprezentant Republiki Południowej Afryki Cameron van der Burgh, który uzyskał czas 25,64 s (tylko 0,01 s wolniejszy od rekordu mistrzostw). Srebrny medal wywalczył Słoweniec Peter Stevens (25,85). Brąz, z czasem 25,98, zdobył Felipe Lima z Brazylii.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:51 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:30 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WJ – rekord świata juniorów

Finał 
Finał odbył się o 19:50 czasu lokalnego.

Przypisy 

M